Еле́на Алекса́ндровна Костюко́вич (род. 1958 год, Киев) — российско-итальянская писательница и переводчица.

Лауреат премий: «За лучший перевод года» (1988, от журнала «Иностранная литература»), «ЗоИЛ» (1999, независимая премия от жюри критиков), Премия Гринцане Кавур (2004), премии «Гостеприимство» (2006, Государственная Федерация Рестораторов и Отельеров России), литературной премии «Банкарелла» (Bancarella cucina, 2007, Италия), премии Кьявари (Chiavari, 2007, Италия) и Государственной премии Италии за сближение культур (2007, вручается Президентом Республики).

Директор русских программ издательства Бомпиани (ит. с 1988 года) и Фрассинелли (ит., с 1996 года), организатор культурных связей Италии и России. С детства в литературной среде, внучка художника и писателя Леонида Волынского.

Елена Костюкович — преподаватель нескольких итальянских университетов: в Тренто (1988—1995), в Триесте (1991—1993) и в Милане, (с 2002 года): она читает курсы по русской культуре и по теории и практике художественного перевода.

Переводы и публикации в России 
Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Итальянистика» в 1980 году, защитив дипломную работу по итальянской поэзии XVII века («Похищенное ведро» Алессандро Тассони), впоследствии исследовала литературную полемику в Италии по поводу поэмы «Адонис» Джамбаттисты Марино (Giambattista Marino, «L’Adone»). Переводила и комментировала произведения «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто ( — фрагменты), «Подзорная труба Аристотеля» Эмануэле Тезауро (Emanuele Tesauro, «Il Cannocchiale Aristotelico»), «Шутки» Джузеппе Джусти, комментировала «Обручённых» Алессандро Мандзони. Опубликовала многочисленные переводы из современной итальянской поэзии, некоторые её работы были признаны достойными войти в антологию лучших стихотворных переводов XX века «Строфы века — 2» (1998, сост. Евгений Витковский).

В 1988 году выполненный Еленой Костюкович перевод романа Умберто Эко «Имя розы» (М.: Книжная Палата, 1988) был воспринят читателями как литературное событие года в России. С тех пор Елена Костюкович является постоянным переводчиком произведений Умберто Эко на русский язык. Ею переведены романы «Маятник Фуко» (СПб.: Симпозиум, 1997), «Остров накануне» (СПб.: Симпозиум, 1999), «Баудолино» (СПб.: Симпозиум, 2003), «Таинственное пламя царицы Лоаны» (СПб.: Симпозиум, 2008), «Пражское кладбище» (М.: АСТ, Серия «Corpus», 2011), «Нулевой номер» (М.: АСТ, 2015), культурологические произведения «Заметки на полях „Имени розы“» (М.: Книжная Палата, 1988), «Как написать дипломную работу» (М.: Книжный Дом «Университет», 1997), «Пять эссе на темы этики» (СПб.: Симпозиум, 1997), «Полный назад!» (М.: ЭКСМО, 2007). Елена Костюкович — научный редактор переводов искусствоведческих произведений Эко на русский язык: «История красоты» (М.: Слово, 2005), «История уродства» (М.: Слово, 2007).

Переводы и публикации в Италии 
Костюкович внесла заметный вклад в итальянское издательское дело, разработав и освоив ряд больших проектов, связанных с Россией: начиная с новаторской антологии «Современные русские рассказы, выбранные Еленой Костюкович» («Narratori russi contemporanei a cura di Elena Kostioukovitch»; Milano : Bompiani, 1990) и с издания специально составленного из отрывков работ академика Д. С. Лихачева концептуально иллюстрированного тома «Корни русской культуры» («Le Radici dell’Arte Russa»; Milano : Fabbri, 1991), изданного впоследствии также в России, Германии и в Японии, до антологии еврейского фольклора («Racconti e storielle degli ebrei, raccolti da Efim Raize»; Milano : Bompiani 2002). Книги, создаваемые Костюкович, десятками лет присутствуют в каталогах и являются ценным материалом для познания России и русской культуры.
Костюкович написала ряд статей о русских писателях в итальянской литературной энциклопедии «Словарь Бомпиани произведений и персонажей мировой литературы» («Dizionario Bompiani delle opere e dei Personaggi»; Milano : Bompiani, 2004).
Благодаря проектам Костюкович и под её общей редактурой в Италии издаются такие авторы, как Людмила Улицкая, Б. Акунин, Саша Соколов.

Книги 
Елена Костюкович — автор книги «Еда. Итальянское счастье» (ЭКСМО 2006, СЛОВО 2010) об универсальной роли еды в итальянской культуре. Книга награждена Премией «Гостеприимство» (М., 2006). Переработанная версия той же книги вышла в Италии под названием «Почему итальянцам нравится говорить о еде» («Perché agli italiani piace parlare del cibo»; Milano : Frassinelli, 2006).

Эта книга была воспринята как кулинарный путеводитель по областям Италии, и была награждена престижными литературными премиями «Bancarella» (2007) и «Chiavari» (2007), а также стала финалистом 2010 IACP Cookbook Award.

Кроме России и Италии, книга также вышла в США (FARRAR, STRAUS & GIROUX), Великобритании (DUCKWORTH), Австралии (PAN MACMILLAN — PICADOR), Эстонии (TANAPAEV), Китае (WEALTH PRESS), Корее (RANDOM HOUSE), Польше (ALBATROS), Сербии (PAIDEIA), Испании (TUSQUETS).

В 2013 году в России опубликован роман Костюкович «Цвингер» (издательство «Корпус», группа АСТ, Москва). В романе переплетаются триллер-интрига на фоне Франкфуртской книжной ярмарки 2005 года и воспоминания, основанные на семейном архиве автора.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Страница Елены Костюкович на сайте литературного агентства ELKOST
 Илья Левин о Елене Костюкович
 Рецензия на книгу «Еда: итальянское счастье» на сайте Эхо Москвы
 http://old.russ.ru/krug/20010921_k.html - интервью Елене Калашниковой «Перевод — самое комфортное из состояний письма» (2001 г.)
 интервью в кн. Елены Калашниковой «По-русски с любовью. Беседы с переводчиками» М.: Новое литературное обозрение, 2008, с. 274—280
 «Человек, который перевел „Имя розы“» — интервью с Еленой Костюкович
 I niet che portarono al cambiamento — La Repubblica, 24/05/2012

Писатели России XX века
Википедия:Биографии современников
Переводчики России
Авторы книг по кулинарии
Писатели России XXI века
Выпускники филологического факультета МГУ
Лауреаты премии Гринцане Кавур
Переводчики с итальянского языка